Helosciadium moorei är en flockblommig växtart som först beskrevs av John Thomas Irvine Boswell Syme, och fick sitt nu gällande namn av Warren. Helosciadium moorei ingår i släktet krypflokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krypflokor
moorei